Mumien har flere betydninger;

En mumie eller som følgende:

Film 
 Mumien (franchise)
 Mumien (film fra 1932)
 Mumien (film fra 1959)
 Mumien (filmserie)
 Mumien (film fra 1999)
 Mumien vender tilbage fra 2001
 Mumien: Drage-kejserens grav fra 2008

Litteratur 
 Mumien (roman) af Anne Rice
 Mumien (Jumbobog)